Bryl ist der Familienname folgender Personen:

 Damian Bryl (* 1969), polnischer Geistlicher, Bischof von Kalisz
 Janka Bryl (1917–2006), weißrussischer Lyriker und Schriftsteller
 Michał Bryl (* 1994), polnischer Beachvolleyballspieler

Siehe auch:
 Bril
 Brill
 Bryld